

Pessoas
Urho Kaleva Kekkonen

Localidades

Kaleva (Michigan)
Ou ainda:
Kalevala - na epopéia nacional da Finlândia, escrita/compilada por Elias Lönnrot, Kalevala é a terra de Kaleva

Desambiguação